Sezon 1894/1895 First Division – trzeci sezon angielskiej pierwszej klasy rozgrywek piłkarskich pod nazwą First Division. Mistrzem ligi został zespół , który uzyskał 47 punktów w ciągu całego sezonu. Był to trzeci tytuł mistrzowski dla tego zespołu.

Drużyny 
Po sezonie 1893/1894 nie nastąpiły żadne zmiany w ilości zespołów biorących udział w rozgrywkach First Division. W wyniku rozegranych w kwietniu 1894 roku meczów testowych dwa zespoły uzyskały awans ( i ) kosztem piętnastego  i szesnastego .

Informacje o klubach

Tabela ligowa

Wyniki meczów

Mecze testowe 
Mecze testowe były pierwowzorem dzisiejszych play-offów. Trzy najsłabsze zespoły First Division (sklasyfikowane na miejscach 14-16) zagrały przeciwko trzem najlepszym zespołom Second Division. W wyniku tych meczów dwie drużyny ( i ) utrzymały miejsce w pierwszej lidze, awansowało zaś .  i  pozostały w drugiej lidze na kolejny sezon, zaś  został relegowany.

Statystyki sezonu 
 Całkowita liczba strzelonych bramek: 924
 Średnia liczba bramek na mecz: 3,8
 Największa wygrana u siebie:
8 – 0 Sunderland – Derby County (1 września 1894)
9 – 1 Blackburn – Small Heath (5 stycznia 1895)
 Największa wygrana na wyjeździe: 0 – 4 Wolverhampton Wanderers – Aston Villa (22 grudnia 1894)

Zobacz też 
 System ligowy piłki nożnej w Anglii
 Premier League
 English Football League

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Tabela i wyniki (ang.)
 
 Królowie strzelców sezonów 1889-1915 (ang.)
 Stroje klubów (ang.)

1894 w piłce nożnej
1894 w Wielkiej Brytanii
1895 w piłce nożnej
1895 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii